Juan de Mena – poeta spagnolo del XV secolo
Juan de Mena – centro abitato del Dipartimento di Cordillera (Paraguay)